Парламентские выборы в Сан-Марино прошли 29 мая 1988 года. Христианско-демократическая партия вновь стала крупнейшей партией парламента, получив 27 мест. Христианско-демократическая и Коммунистическая партии сформировали коалицию. Однако, в марте 1992 году СХДП сменила своего коалиционного партнёра на Социалистическую партию.

Результаты

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
1988 год в Сан-Марино
Май 1988 года
События 29 мая